Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 1968 in Lugano. Die 53 teilnehmenden Mannschaften spielten zunächst in sieben Vorrundengruppen. Aus diesen Vorrunden kamen je zwei Mannschaften in die Finalturniere A bis C. Die verbleibenden Mannschaften erreichten das D-Finale. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal zwei Ersatzspieler. In den Tabellen ist zu jeder Mannschaft die Abschlussplatzierung genannt, daneben steht das erreichte Finalturnier. Die Mannschaftsbilanzen sind getrennt für Vor- und Endrunde aufgeführt, die Einzelbilanzen der Spieler hingegen in Summe beider Turnierphasen. Für die Platzierung der Mannschaften waren die Brettpunkte vorrangig.

Im Unterschied zu früheren Olympiaden wurden die Spiele der Mannschaften aus der gleichen Vorrunden-Gruppe in die jeweiligen Finalturniere übernommen und nicht erneut ausgetragen. Damit ist die Gesamtzahl der individuellen Partien in der Regel geringer, als es durch die Anzahl der gewerteten Mannschaftskämpfe zu erwarten wäre.

Mannschaften

1. Sowjetunion

2. Jugoslawien

3. Bulgarien

4. USA

5. Deutschland

6. Ungarn

7. Argentinien

8. Rumänien

9. Tschechoslowakei

10. DDR

11. Polen

12. Dänemark

13. Kanada

14. Philippinen

15. Niederlande

16. England

17. Österreich

18. Israel

19. Spanien

20. Kuba

21. Schweiz

22. Island

23. Finnland

24. Schweden

25. Brasilien

26. Belgien

27. Mongolei

28. Schottland

29. Australien 

Die Australier gewannen in der letzten Runde kampflos gegen Puerto Rico, daher ist bei Hamilton, Fuller, Flatow und Viner je ein kampfloser Sieg eingerechnet.

30. Norwegen

31. Italien

32. Venezuela

33. Türkei

34. Griechenland

35. Portugal

36. Südafrika

37. Tunesien

38. Irland

39. Luxemburg

40. Puerto Rico 

Puerto Rico gab das letzte Spiel gegen Australien kampflos verloren. Bei den Spielern Buitrago, Colon Romero, Sacarello und Benitez ergibt sich daraus eine kampflose Niederlage.

41. Marokko

42. Monaco

43. Singapur

44. Frankreich

45. Paraguay

46. Mexiko

47. Dominikanische Republik

48. Hongkong

49. Costa Rica

50. Libanon

51. Zypern

52. Jungferninseln

53. Andorra

Quellen 
 Schacholympiade 1968 bei olimpbase.org

1968
Schach 1968
Schach (Schweiz)
Sport (Lugano)